La Constitution de 1994 peut référer à plusieurs textes constitutionnels adoptés ou remaniés en 1994 :
 la Constitution de l'Abkhazie ;
 la Constitution de l'Argentine, réformée en 1994 ;
 la Constitution de la Belgique telle qu'elle devient après la quatrième réforme de l'État lors du gouvernement Dehaene I ;
 la Constitution de la Biélorussie ;
 la Constitution éthiopienne ;
 la Constitution du Malawi ;
 la Constitution de la Moldavie ;
 la Constitution de la République dominicaine, profondément réformée en 1994 ;
 la Constitution sud-africaine de 1993, adoptée en 1994.